Легостаевский сельсовет - сельское поселение в России

 Легостаевский сельсовет — сельское поселение, Новосёловский район, Красноярский край
 Легостаевский сельсовет — сельское поселение, Искитимский район, Новосибирская область